Nesta página, estão listados os resultados da Eleição presidencial no Brasil em 2014 por unidade federativa. O pleito teve a vitória de Dilma Rousseff, com 51,64% dos votos válidos em segundo turno, superando Aécio Neves, que fez 48,36% dos votos válidos.

Geral

Por unidade federativa

Primeiro turno

Segundo turno

Gráficos

Mapas

Ver também 
 Eleição presidencial no Brasil em 2014
 Eleições gerais no Brasil em 2014

Eleição presidencial no Brasil em 2014
Resultados das eleições presidenciais no Brasil